C28 steht für:

 Hauptstraße C28, eine Straße in Namibia
 Chrysler Serie C28, PKW-Modelle (1941)
 HMS C28, britisches U-Boot
 Caldwell 28, ein offener Sternhaufen aus dem Caldwell-Katalog

C-28 steht für:
 Cessna C-28, Flugzeugtyp

C28